Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2012 года  прошёл с 21 по 30 октября в Суздале (Россия) в форматах основная программа, быстрые шашки и блиц по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате приняли участие более 30 спортсменов из 7 стран, в том числе, 10 международных гроссмейстеров, 6 международных мастеров и 3 мастеров ФМЖД. Одновременно проводился Чемпионат Европы среди женщин.

Победил представитель Белоруссии Андрей Валюк, серебро у представителя России Владимира Егорова, третье место у представителя Белоруссии Евгения Кондраченко.

Результаты

Основная программа

Быстрые шашки

Блиц

Ссылки 
 Результаты чемпионата

мужчин
Спорт в России в 2012 году
2012 год в шашках
Спортивные соревнования в Суздале
Шашки русские
Октябрь 2012 года
Чемпионаты Европы в России
Международные соревнования по русским шашкам в России
2012 год во Владимирской области